

Persone 
 Enrico Benzing (* 1932) – ingegnere e giornalista italiano
 Friedrich Benzing – orologiaio fondatore della Benzing Zeit + Datentechnik GmbH (oggi della Kaba Gruppe)
 Johannes Benzing (1913-2001) – turcologo tedesco
 Josef Benzing (1904-1981) – bibliografo tedesco
 Mario Benzing (1896-1958) – scrittore italiano
 Richard Benzing (1892-1947) – medico tedesco
 Robin Benzing (* 1989) – giocatore di pallacanestro tedesco
 Thomas Benzing (* 1965) – medico tedesco

Altro 
Benzing – tipo di anello d'arresto